12162 Bilderdijk – asteroide della fascia principale
 Willem Bilderdijk – poeta olandese